Сьеса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Альта-дель-Сегура. Занимает площадь 365,1 км². Население — 34 988 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км. Стоит на берегу реки Сегура.

Покровителями города считаются Апостол Варфоломей и .

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cieza
 Semanario de información Enciezadigital
 Web Oficial de la Semana Santa de Cieza
 Web de la Asociación Cultural La Empedrá
 enciezadigital.com
 Cieza Enimagenes.es

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии